Outland (film), een Amerikaanse sciencefictionfilm van regisseur Peter Hyams uit 1981
 Outland (Gert Emmens), een muziekalbum van Gert Emmens uit 2014
 Outland (Reuter/Boddy), een muziekalbum
 Outland (stripreeks), een Amerikaanse stripreeks